Claudio Gregori – scrittore e giornalista italiano
 Claudio Gregori – comico italiano, componente del duo Lillo & Greg